Fillière est un nom propre qui peut désigner :

 Fillière (affluent du Fier), une rivière française du département de la Haute-Savoie, affluent du Fier et sous-affluent du Rhône.
 Vallée de la Fillière ou pays de Fillière, une région naturelle de la Haute-Savoie.
 Communauté de communes du pays de la Fillière, une intercommunalité de la Haute-Savoie.
 Fillière (Haute-Savoie), au , nom provisoire d'une commune nouvelle française de la Haute-Savoie.

Homophones